Будянка — название населённых пунктов:

 Будянка — деревня в Витебском районе Витебской области Белоруссии.
 Будянка — деревня в Починковском районе Смоленской области России.